NPR kan henvise til:

 National Public Radio – amerikansk medieorganisation
 Nepalesiske rupee – med ISO 4217 kode NPR
 Non-photorealistic rendering – begreb inden for computergrafik